Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Maplewood (Indiana)
 Maplewood (Minnesota)
 Maplewood (Missouri)
 Maplewood (New Jersey)
 Maplewood (Nyugat-Virginia)
 Maplewood (Ohio)
 Maplewood (Portland, Oregon)
 Maplewood (Virginia)
 Maplewood (Washington)
 Maplewood (Wisconsin)
 Kanada
 Maplewood (Új-Skócia)
Egyéb
 Maplewood, Ed Harcourt-album